Granma (engl. Oma) ist 
 der Name einer Motoryacht, die Revolutionäre um Fidel Castro nach Kuba brachte, siehe Granma (Schiff).
Nach dieser Yacht wurden benannt
 die Parteizeitung der Kommunistischen Partei Kubas, siehe Granma (Zeitung)
 eine Provinz im Südosten von Kuba, siehe Provinz Granma